Dubrovka kan henvise til flere artikler:
 Dubrovka, Bryansk oblast, en by i Bryansk oblast, Rusland
 Dubrovka, Leningrad oblast, en by i Leningrad oblast, Rusland
 Dubrovka, Kirov oblast, en by i Kirov oblast, Rusland
 Dubrovka metro station, en metrostation langs Moskvas metro Lyublinskaja-linje.
 Dubrovkateateret, i Moskva